

Patronyme
 Charles-Édouard Brown-Séquard, (1817-1894), fut un physiologiste et neurologue français.

Médecine
 Le Syndrome de Brown-Séquard est un syndrome neurologique consécutif à une atteinte de la moelle épinière.

Toponymie
 La rue Brown-Séquard est une voie du  de Paris, en France.

Homonymie
Homonymie de patronyme